Le Droit de tuer, film réalisé par Charles Maudru, sorti en 1920 ;
 Le Droit de tuer (An Act of Murder), film américain réalisé par Michael Gordon, sorti en 1948 ;
 Le Droit de tuer (The Unknown Man), film américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1951 ;
 Le Droit de tuer (The Exterminator), film américain réalisé par James Glickenhaus, sorti en 1980 ;
 Le Droit de tuer (Right to Kill ?), téléfilm américain réalisé par John Erman
 Le Droit de tuer ? (A Time to Kill), film américain réalisé par Joel Schumacher, sorti en 1996 ;